Battle Ground steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Battle Ground (Indiana), im Tippecanoe County
 Battle Ground (Washington), im Clark County
 Battle Ground Forks, im Walton County, Florida
 Battle Ground West, im Clark County, Washington

Sonstiges:
 Battle Ground Lake, See im Clark County, Washington
 Battle Ground State Park, Park im Clark County, Washington
 Battle Ground – Helden im Feuersturm (Originaltitel Forbidden Ground), australischer Film von Johan Earl und Adrian Powers (2013) 

Battleground steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Battleground (Cullman County, Alabama)
 Battleground (Jefferson County, Alabama)
 Battleground (North Carolina), im Avery County
 Battleground Estates (Tennessee), im Rutherford County

Sonstiges:
 Battleground, Originaltitel von Kesselschlacht (Film), US-amerikanischer Film von William A. Wellman (1949) 
 Battleground, eine seit 2013 jährlich ausgetragene Wrestling-Veranstaltung der WWE
 Battleground (Kurzgeschichte) von Stephen King (1972)
 Battleground (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie 
 Battleground state, ist ein Begriff zu Wahlen in den Vereinigten Staaten
 Battleground Speedway, Rennstrecke im Harris County, Texas

Siehe auch:
 Battle Grounds, Ego-Shooter-Spiel